B19 ou B-19 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Douglas XB-19, un bombardier américain.

Médecine  
 Hépatite virale sans précision, d'après la classification internationale des maladies ;
 Parvovirus B19, un virus de la famille des Parvoviridae.

Transports 
Routes
  Bundesstraße 19'', route fédérale allemande reliant Krauthausen à la frontière autrichienne ;
  Barossa Valley Highway, route australienne reliant Nuriootpa à Gawler.

Signalisation
 un panneau de signalisation d'une interdiction spécifique en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres